Ameira är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bock 1865. Ameira ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Ameira